Il y a eu différentes batailles à et autour de Gaza au cours de l'Histoire parmi lesquelles :
 Le siège de Gaza qui opposa les  Gazaïotes aux Assyriens en  ;
 La bataille de Gaza entre Ptolémée et Démétrios  Poliorcète en  ;
 Les trois batailles de la campagne du Sinaï et de la Palestine lors de la Première Guerre mondiale :
 Première bataille de Gaza le  ;
 Seconde bataille de Gaza le  ;
 Troisième bataille de Gaza le .